2 miejscowości w Polsce: 
 Wierzbnica – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Bytom Odrzański 
 Wierzbnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz